Caravane – film del 1934 diretto da Erik Charell
Caravane – film tv del 1993 diretto da Jean-Pierre Blanc
Caravane – cortometraggio del 1996 diretto da Pierre Chosson